Comer est un patronyme et un toponyme pouvant désigner :

Patronyme 
 Anjanette Comer (née en 1939), actrice américaine ;
 Braxton Bragg Comer (1848-1927), homme politique démocrate américain ;
 Douglas Comer (né en 1949), professeur d'informatique américain ;
 George Comer (1858-1937), capitaine baleinier de la baie d'Hudson ;
 James Comer (né en 1972), homme politique américain ;
 Jodie Comer (née en 1993), actrice britannique ;
 Samuel Matthew Comer (1893-1974), chef décorateur dans le milieu du cinéma ;
 Steve Comer, politicien britannique.

Toponyme 
 Comer, ville américaine du Comté de Madison en Géorgie.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme